Die Primeira Divisão 1984/85 war die 51. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. August 1984 und endete am 2. Juni 1985.

FC Porto wurde zum achten Mal portugiesischer Meister. Fernando Gomes wurde nach 1983 zum zweiten Mal mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Für den Meister erzielte er in dieser Saison 39 Tore.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1984-85 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1984/85